CIR é a abreviação de Committed information rate, velocidade mínima garantida em uma rede de dados,  por um provedor de acesso. 

Telecomunicações